Hispano vient du latin , qui veut dire espagnol. Aux États-Unis, le terme est souvent utilisé pour désigner les personnes originaires de l'Amérique hispanique et en Europe les personnes originaires d'Espagne. On retrouve ce terme dans :


Entreprises
 Tata Hispano, constructeur et carrossier d'autobus, espagnol.
 Banco Santander Central Hispano, banque espagnole actuellement mieux connue sous le nom de Banco Santander.
 Hispano-Suiza, constructeur espagnol de moteurs d'avions (et anciennement de voitures), actuellement intégré au groupe Safran.
 Hispano Aviación, société espagnole de construction aéronautique, actuellement intégrée au groupe EADS.

Sport
 Hispano-Bastidienne Bordeaux, ancien club de football français.

Autres
 Art hispano-mauresque
 Faïence hispano-mauresque
 Hispano-Américains (États-Unis)
 Guerre hispano-américaine
 Guerre hispano-sud-américaine
 Ispano, personnage de Vision d'Escaflowne

Voir aussi

Chicano
 
 Latino